Roland Bierge (1922-1991), artiste peintre français.

 Bierge; municipalité de la comarque de Somontano de Barbastro, dans la province de Huesca, dans la communauté autonome d'Aragon en Espagne.